Wolfe Run ist der Name folgender Fließgewässer in Pennsylvania, Vereinigte Staaten:

 Wolfe Run (Mill Creek)  im Berks County
 Wolfe Run (Breakneck Creek)  im Butler County